Малийцы может означать:

 Малийцы — население Мали.
 Малии, малийцы — племя в Древней Греции.

См. также 
 Малиакос
 Малида